Чемпіонат Угорщини з футболу 1913-14 — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона втретє здобув МТК.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1913-14
Угорщина
Угорщина
1913 в угорському спорті
1914 в угорському спорті